„Aretusa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare:
 „Aretusa” – krążownik torpedowy typu Partenope z końca XIX wieku
 „Aretusa” – torpedowiec typu Spica z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Aretusa” (A5304) – okręt hydrograficzny typu Ninfe z początku XXI wieku

Zobacz też 
 USS „Arethusa” – nazwa amerykańskich okrętów
 „Aréthuse” – nazwa francuskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów